Tuskegee est le nom de deux villes américaines :

 Tuskegee, une ville de l'Alabama ;
 Tuskegee, une ville de l'Oklahoma.

Articles connexes
Liés à la ville de l'Alabama :
 Tuskegee Institute, à l'origine un établissement d'enseignement afro-américain devenu en 1985 l'Université de Tuskegee  ;
 Tuskegee Airmen, groupe de pilotes afro-américains durant la Seconde Guerre mondiale, venant du Tuskegee Institute ;
  Étude de Tuskegee sur la syphilis, étude médicale éthiquement très controversée menée entre 1932 et 1972 sur des habitants afro-américains de cette ville
 Forêt nationale de Tuskegee.